BCO peut faire référence à :
 Baseball Confederation of Oceania, la fédération gérant le baseball en Océanie ;
 .